Les logiciels libres sont devenus des outils répandus dans le cadre scolaire en France et sont en règle avec le Règlement général sur la protection des données. Acquérir des compétences numériques est indispensable dans la société actuelle et pour le futur des élèves.

Plusieurs logiciels libres

Libre Office 
Grâce à son panel de fonctions, la suite bureautique Libre Office permet aux élèves de réaliser plusieurs tâches :

Writer, pour :

Écrire des textes, des rédactions, des présentations, ; peut donc servir pour toutes les disciplines.

 Insérer des tableaux ou diagrammes pour des devoirs qui les nécessitent.
 Permettre aux élèves qui ont des problèmes pour écrire à la main de prendre en note leurs cours lorsqu'il sont en classe.

Calc permet de :

 Créer un tableur, insérer des valeurs ou des formules dans les cellules de la feuille, donc très utile dans les matières scientifiques.

 Tracer des graphiques.

et Impress permet de : 

 Faire des présentations sous forme de diapositives

VLC media player 
VLC media player est un lecteur multimédia gratuit qui a été créé en France et qui est devenu indispensable dans le contexte scolaire, peu importe la classe ou la matière car il permet de lire des fichiers dans différents formats et de les convertir. VLC media player permet donc aux professeurs de faire écouter des fichiers audios ou de regarder des vidéos, dans ce cas il nécessite un vidéo-projecteur dans la salle de classe. C'est l'un des lecteurs médias les plus utilisés. Il avait plus de  d'utilisateurs en 2019 et il fait partie de la liste des logiciels libres préconisés par l'État français.

Scratch 
Scratch est un logiciel de programmation gratuit et disponible dans plus de  qui est très utile notamment en mathématiques et en technologie car il est intuitif grâce aux briques de couleurs qui permettent de créer et d'appliquer des programmes de tous niveaux sous forme d'animations. Il permet de mettre en œuvre des concepts de base tel que les boucles, les tests, ou les affectations de variables et cela peut faire l'objet d'un exercice lors du diplôme national du brevet. 
Les élèves utilisent aussi EduPython qui leur permet de s'initier à la programmation informatique et au langage Python.

Wikipedia 

Wikipedia est l'encyclopédie libre et universelle que tout élève a déjà utilisé et sans aucun doute la plus utilisée et la plus complète. Elle est disponible dans plus de  et  et demi d'articles y ont été écrits en anglais lors de la fin de l'année 2022. 

Elle permet aux élèves de faire des recherches en tout genre et d'accéder à des articles fiables et de qualité car les articles peuvent être écrits et modifiés par tous les internautes à condition qu'ils possèdent un compte et leurs apports sont consultés et discutés au débat d'admissibilité.

Audacity 
Audacity permet d'enregistrer, de modifier et d'écouter des pistes audios, et de comprendre les principes du son, il est donc utilisable en physique. Il permet également d'éditer les sons sur plusieurs pistes

Audacity a été créé par Dominic Mazzoni et Roger B. Dannenberg en 1999. Au total une vingtaine de développeurs et une trentaine de traducteurs participent ou ont participé au projet.

Firefox 

Firefox est un navigateur disponible pour PC et mobiles et il permet aux élèves d'avoir accès au World Wide Web. Firefox est donc un outil pour s'ouvrir à des informations du monde entier. Il est libre et gratuit conformément au Règlement général sur la protection des données et ils possèdent des extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités. Il a été développé et est distribué par la Mozilla Foundation depuis 2003. Le navigateur revendiquait  d'utilisateurs en 2021.

Moodle 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environnement) est une plateforme d’apprentissage en ligne utilisée par les élèves. Elle est disponible dans  et relève plus de  d'utilisateurs dans le monde. Elle a été créée par Martin Dougiamas et fait partie de la liste des logiciels libres préconisés par l'État français depuis 2020 car elle permet de créer des communautés s’instruisant autour de contenus et d’activités à partir de principes pédagogiques et elle facilite les révisions et permet de réunir en un seul endroit toutes les méthodologies. Environ  de personne utilise Moodle aujourd'hui et cela fait d'elle une des applications d'apprentissage les plus utilisées.

Voir aussi

Articles connexes 

 Histoire de l'enseignement de l'informatique en France
 Sciences numériques et technologie
 Socle interministériel de logiciels libres

Sources 
Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, L'utilisation du numérique à l'école, 2020

https://fr.libreoffice.org/discover/libreoffice/

VLC media player — Wikipédia (wikipedia.org)

https://scratch.mit.edu/about

https://audacity.fr

Mozilla Firefox — Wikipédia (wikipedia.org)

https://moodle.com/about/

Références 

Logiciel libre en France